Бундибугио — топоним.

 Бундибугио (аэропорт) — аэропорт в городе Бундибугио.
 Бундибугио (город) — город в Уганде.
 Бундибугио (округ) — округ в Уганде.